Le Championnat de France de rugby à XV 1996-1997 Groupe B est l'antichambre de la première division, Groupe A. La compétition de déroule de  au .

À la fin de la saison, en raison d'une nouvelle modification de la hiérarchie du rugby en France, les groupes A1 et A2 sont séparés de la  première division, le groupe A2 correspondant au championnat de deuxième division. Le groupe B est également divisé en deux, prenant le nom de Nationale 1 et de Nationale 2 correspondant maintenant officiellement aux  et  échelons du rugby français.

Phase régulière

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Résultats

Tableau final

Barrages de relégation

Notes et références

Liens externes 
 Résultats sur The history of rugby through its competitions

1996-1997
Rugby à XV en 1996
Rugby à XV en 1997
Sport en France en 1996
Sport en France en 1997